Haris-bazár (Budapest) egykori átjáróház és üzletház Budapesten (1866–1910)
 Haris-bazár (Szentes) bazársor Szentesen, mely 1892-ben épült